Rehabilitierungsgesetz steht für:

* Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz, für Opfer der ehemaligen DDR und der ehemaligen Sowjetischen Besatzungszone
 Verwaltungsrechtliches Rehabilitierungsgesetz, Gesetz zum Ausgleich des SED-Unrechts
 Berufliches Rehabilitierungsgesetz, Gesetz zum Ausgleich des SED-Unrechts

Siehe auch:
 Rehabilitierung (Begriffsklärung)